Inti – inkaski bóg słońca
 Inti – dawna jednostka monetarna Peru
 (9480) Inti – planetoida z pasa głównego asteroid
 Inti – rodzaj roślin z rodziny storczykowatych
 Inti Peredo – boliwijski działacz komunistyczny

Zobacz też 
 Inti Gas Deportes Ayacucho
 Inti-Illimani